Il singolare del Flea Market Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Ivo Minář non ha difeso il titolo conquistato nel 2008.

Lu Yen-Hsun ha battuto in finale Igor Sijsling 6–2, 6–3.

Teste di serie

  Thiemo de Bakker (primo turno)
  Lu Yen-Hsun (campione)
  Lukáš Lacko (secondo turno)
  Harel Levy (semifinali)

 Im Kyu-tae (primo turno)
 Marinko Matosevic (secondo turno)
 Alex Kuznetsov (quarti di finale)
 Hyung-Taik Lee (ritiro)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Flea Market Cup 2009